Avalia bezeichnet:
 Avalia (Insel, Paamiut) (auch Qimatulivissalik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Avalia (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland